Премия «Золотой глобус» за лучший фильм в жанрах комедия или мюзикл () — престижная награда Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждаемая ежегодно с 1952 года. С этого же года отдельно вручается награда в категории «Лучший фильм — драма».

Ниже приведён полный список победителей и номинантов.

1952—1958

1959—1963

1964—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»